Roadmap (englisch für „Straßenkarte“) steht für:
 eine Strategie im Projektmanagement, siehe Roadmap
 einen politischen Handlungsplan zur Beilegung des Nahostkonfliktes, siehe Roadmap (Nahostkonflikt)
 Bildüberlagerung bei der Angiografie im Rahmen eines interventionellen Eingriffs